Alternative, eller alternativ på svenska, används som benämning på flera olika musikgenrer som anses ligga utanför huvudfåran inom respektive stil. Dessa stilar kan vara följande:

 Alternativ country – alternativ countrymusik
 Alternativ dance – alternativ dance
 Alternativ hiphop – alternativ hiphop
 Alternativ metal – alternativ heavy metal
 Alternativ rock – alternativ rockmusik (ibland bara alternative; förekommer även inom elektronisk musik)

Se även 
 crossover
 fusion
 indie